Maybury ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Maybury (* 1978), irischer Fußballspieler
 David Maybury-Lewis (1929–2007), US-amerikanischer Anthropologe
 John Maybury (* 1958), britischer Filmregisseur
 William C. Maybury (1848–1909), US-amerikanischer Politiker